

Жінки 
 Петрушова Ірина Альбертівна (* 1965) — казахстанська журналістка. Лавреатка Міжнародної премії за свободу преси.

Чоловіки 
 Петрушов Володимир Миколайович (* 1947) — український вчений, доктор філософських наук, професор.
 Петрушов Олександр Валентинович (1967—2014) — солдат Збройних сил України, боєць Добровольчого корпусу «Правого Сектору», учасник російсько-української війни.

Див. також 
 Петрушів